Скельки — название населённых пунктов на Украине:

 Скельки — село в Васильевском районе Запорожской области.
 Скельки — село в Валковском районе Харьковской области.

См. также 
 Скелька — село в Ахтырском районе Сумской области.